Muhlenberg (anglisierte Form von „Mühlenberg“) ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Swaine Muhlenberg (1795–1831), US-amerikanischer Politiker

 Peter Muhlenberg (1746–1807), US-amerikanischer Pfarrer, Offizier und Politiker

Siehe auch:
 Muhlenberg County in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Muhlenberg College in Allentown, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Muhlenberg-Legende, Legende über die deutsche Sprache in den Vereinigten Staaten
 Mühlenberg